Il tabellone singolare del Lippstadt Challenger 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1996, è stato vinto da Hendrik Dreekmann (tds n. 3). In finale ha sconfitto Patrik Fredriksson con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  David Rikl (primo turno)
  Dick Norman (primo turno)
  Hendrik Dreekmann (campione)
  Karel Nováček (primo turno)

  Chris Wilkinson (secondo turno)
  Chris Woodruff (primo turno)
  Gianluca Pozzi (secondo turno)
  Alex Rădulescu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Lippstadt Challenger 1996